Cami steht für:
 Cami, türkisches Wort für Moschee
 Toyota Cami, ein PKW-Modell des Automobilherstellers Toyota
 Cami (Sängerin), Camila Gallardo (* 1996), chilenische Sängerin  
 Casteide-Cami, Gemeinde in Frankreich

Cami bzw. Çami ist der Familienname folgender Personen:
 Eriona Cami, albanische Regisseurin
 Foto Çami (* 1925), albanischer Politiker
 Hamdi Çami (1861–1927), osmanischer Offizier und türkischer Politiker albanischer Herkunft
 Pierre Henri Cami (1884–1958), französischer Humorist
 Tefta Cami (* 1940), albanische kommunistische Politikerin